O Comitê de Investigação de Atividades Anti-Americanas do Senado dos Estados Unidos foi criado em 1952 como um subcomitê do Comitê de Negócios Governamentais e Segurança Nacional dos Senado dos Estados Unidos, no auge da histeria anti-comunista que assolou a sociedade, o governo, a mídia e a classe política dos Estados Unidos, no começo dos anos 50, período inicial da chamada Guerra Fria com a União Soviética.

O Comitê, que é permanente e investiga ações do governo dos Estados Unidos e ações anti-americanas no estrangeiro, alcançou o auge de seu poder, publicidade e intimidação nos anos de 1953 e 1954 quando, comandado pelo Senador Joseph McCarthy, intimou mais de 550 americanos de todas as áreas da sociedade, civil e militar, a deporem no Congresso sobre supostas atividades de espionagem,  subversão comunista e atividades anti-americanas nos Estados Unidos, sendo, porém, poucas destas presas.

Às audiências, foram intimadas a prestar depoimento integrantes da Marinha, Exército, Departamento do Tesouro, Departamento de Estado, executivos de grandes empresas ligadas a projetos militares e civis de segurança interna e externa, e diversas personalidades do meio artístico e da cultura norte-americana. Dezenas destas pessoas se recusaram a prestar depoimento e tiveram seus nomes tornados públicos em listas publicadas pelo Senado, chamadas de ' listas negras ', que destruiu a reputação de centenas de cidadãos, mesmo que nada ficasse provado contra eles. O simples comparecimento a uma dessas audiências podia causar o desemprego, a desmoralização ou a proibição de trabalho do acusado.

Considerado um dos períodos mais negros da historia política americana, o Macartismo - como este período ficou conhecido - durou até fins de 1954 quando as acusações do Comitê liderado por McCarthy contra o Exército e o Secretário do Exército norte-americano acabaram se mostrando sem fundamento e insultuosas, causando uma moção de censura ao Senador, que deixou o comitê e desapareceu dos holofotes da política nacional

O Comitê continua existindo e em 2004 investigou e intimou em audiências pessoas ligadas a abusos do programa petróleo-por-comida das Nações Unidas.

Investigacao